Нела — фамилия, распространена в Италии и Албании.
 Нела, Себастьяно (род. 1961) — итальянский футболист.
 Нела, Хавзи (1934—1988) — албанский поэт-диссидент, последний казнённый в Албании.